Inga (volk), een inheems volk in Colombia
 Inga (taal), de taal van dit volk
 Inga (vlinderbloemen), plantengeslacht uit de vlinderbloemenfamilie
 Inga (vlinders), een geslacht van vlinders
 Inga (Congo), een plaats bij de watervallen van Inga in de provincie Kongo Central in DR Congo
 Ingadam, dam op de watervallen van Inga op de rivier de Congo in Congo-Kinshasa
 Ingå, een havenstad in Finland
 Inga (album Dag en Heidi), een stripverhaal

Zie ook
 Ingá (doorverwijspagina)